Niemcy:
 Hostedde – dzielnica Dortmundu

Osoby:

 Gretel Schulte-Hostedde – niemiecka rzeźbiarka